«Первая любовь» — русское название нескольких художественных фильмов:

 Первая любовь (фильм, 1921) / First Love — США
 Первая любовь (фильм, 1933) — СССР, Белгоскино, реж. Борис Шрейбер
 Первая любовь (фильм, 1941) / Primo amore — Италия
 Первая любовь (фильм, 1953) / L’età dell’amore — Франция/Италия
 Первая любовь (фильм, 1959) / Primo amore — Италия, реж. Марио Камерини
 Первая любовь (фильм, 1966) — СССР, реж. Александр Бланк (короткометражный)
 Первая любовь (фильм, 1968) — СССР, реж. Василий Ордынский
 Первая любовь (фильм, 1970) / Erste Liebe — Германия/Швейцария/Венгрия, реж. Максимилиан Шелл, оператор Свен Нюквист
 Первая любовь (фильм, 1974) / Pierwsza milosc — Польша
 Первая любовь (фильм, 1977, Вьетнам) / Mối tình đầu, реж. Хай Нинь
 Первая любовь (фильм, 1977, США) / First Love
 Первая любовь (фильм, 1978) / Primo amore — Италия, реж. Дино Ризи
 Первая любовь (фильм, 1982) / Ahava Rishonah — Франция/Израиль
 Первая любовь (фильм, 1991) / Eine erste Liebe — Австрия
 Первая любовь (фильм, 1993) / Cheot sarang — Южная Корея
 Первая любовь (фильм, 1995) — Россия
 Первая любовь (фильм, 1997) / Chu lian wu xian Touch — Гонконг
 Первая любовь (фильм, 1998) / Choh chin luen hau dik yi yan sai gaai — Гонконг
 Первая любовь (фильм, 1999) / Outside Providence — США, реж. Майкл Корренте
 Первая любовь (фильм, 2000) / Hatsukoi — Япония
 Первая любовь (фильм, 2001) / All Forgotten — США
 Первая любовь (фильм, 2002) / Erste Liebe — Германия
 Первая любовь (фильм, 2004) / Primo amore — Италия
 Первая любовь (фильм, 2006, Индонезия) / Cinta pertama
 Первая любовь (фильм, 2006, Турция) / Ilk Ask
 Первая любовь (фильм, 2006, Япония) / Hatsukoi
 Первая любовь (фильм, 2007) / Boy Crush — США/Германия/Франция
 Первая любовь (фильм, 2008) / Elsö szerelem — Венгрия
 Первая любовь (фильм, 2009) — Россия, реж. Егор Дружинин
 …Первая любовь — фильм, Россия/Германия, 1995, реж. Роман Балаян
 Первая любовь (телесериал, 1972) / O Primeiro Amor — Бразилия
 Первая любовь (телесериал, 1992) / Primer amor — Аргентина
 Первая любовь (телесериал, 2000) / Primer amor… a mil por hora — Мексика
 Первая любовь (телесериал, 2004) / Pierwsza milosc — Польша
 Первая любовь (телесериал, 2013) — Россия

См. также:
 Первая любовь Насреддина (фильм)